Арами́льская во́лость — административно-территориальная единица в 3-м стане Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Располагалась в центральной части уезда, занимая территорию к югу от Нижне-Исетской волости.

Население 
По данным последней ревизии (1858 год) в волости проживало 5076 человек, объединённых в 519 домохозяйств.

По результатам подворной переписи 1886 года население волости составляло 7136 человек (1445 домохозяйств).

Согласно списку 1904 года, в волости проживало 8583 человека, из них 528 человек не были приписаны к сельским обществам. Количество домовладений (дворов) — 1723 (1093 занимались земледелием).

Состав волости по подворной переписи 1886 года 
По данным подворной переписи 1886 года волость включала девять населённых пунктов, в том числе два села: Арамильское (2417 жителей) и Седельниковское (682 жителя), а также шесть деревень и один выселок. Преобладающей национальностью во всех населённых пунктах были русские.

Населённые пункты волости были объединены в четыре сельских общества:

 Арамильское
 Арамильское
 Полетаевка (выселок)
 Бородулинское
 Бородулина
 Патрушева
 Ольховка
 Истокское
 Большой Исток
 Малый Исток
 Седельниковское
 Седельниковское
 Малая Седельникова

Состав волости на 1904—1908 годы 
Следующие данные о составе волости содержатся в Списке населённых мест Пермской губернии за 1904 год и аналогичном списке населённых пунктов Екатеринбургского уезда за 1908 год (но в последнем не приводится данные о общей численности населения волости). По сравнению с 1886 годом состав волости не претерпел каких-либо административно-территориальных изменений. Волость в 1904 году входила в состав 3-го стана Екатеринбургского уезда, земской участок № 6, судебно-следственный участок № 3.

Состав волости на 1917 год 
Последние доступные данные о составе волости содержатся в Адрес-календаре и справочной книжке Пермской губернии за 1917 год. По сравнению с 1904 годом число сельских обществ выросло с 4 до 6 (какие сельские общества добавились, не уточняется). В 1917 году волость входила в состав 3-го стана Екатеринбургского уезда, земской участок № 6, судебно-следственный участок № 3, призывной участок № 5.

Арамильская волость просуществовала до советской административной реформы 1923—1924 годов, в ходе которой волость в изменённых границах вошла в состав Арамильского района.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Волости Екатеринбургского уезда